Велімір Бата Живоїнович (серб. Велимир Бата Живојиновић) (Корачіца під Космаєм, 5 червня 1933) — сербський актор.
 Слободан Живоїнович (серб. Слободан Живојиновић; народився 23 липня 1963 року, Белград, Соціалістична Федеративна Республіка Югославія) — сербський тенісист.